Boungou, peut désigner :
Boungou, la commune rurale située dans le département de Bilanga
Boungou, la commune rurale située dans le département de Fada N'Gourma
Boungou (ou Bouogou), la commune rurale située dans le département de Gayéri
Boungou-Folgou, la commune rurale située dans le département de Bilanga
Boungou-Natimsa, la commune rurale située dans le département de Bilanga

Homonymie de localités